Santa Maria del Sasso, frazione del comune di Bibbiena in provincia di Arezzo
Santa Maria del Sasso, frazione del comune di Cortenuova in provincia di Bergamo
chiesa di Santa Maria del Sasso, chiesa nel comune di Morcote nel Canton Ticino
chiesa di Santa Maria del Sasso, chiesa nel comune di Ternate in provincia di Varese
Santuario di Santa Maria del Sasso, santuario nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo
Santuario di Santa Maria del Sasso, santuario nel comune di Caravate in provincia di Varese